Вајт (, бијело или бело (боја)) се може односити на:

 Острва
 Вајт (острво, Нунавут), острво у територији Нунавут, Канада
 Вајт (острво, Вакари), острво поред Новог Зеланда
 Вајт (острво, Отаго), острво поред Новог Зеланда
 Вајт (острво, Росов архипелаг), острво поред Антарктика
 Вајт (острво, Ендербијева земља), острво поред Антарктика
 Вајт (острво, Ферманаг), острво поред Ирске
 Вајт (острво, Еилеан Бан), острво поред Шкотске